Хартвиг Гаудер () — немецкий легкоатлет (спортивная ходьба), чемпион и призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, участник трёх Олимпиад, олимпийский рекордсмен.

Биография 
В 1981 году в Гренобле Гаудер стал чемпионом Европы в помещении в ходьбе на 5000 метров. В 1986 году в Штутгарте стал чемпионом континента в ходьбе на 50 км. В 1990 году на чемпионате Европы в Сплите на этой же дистанции стал бронзовым призёром. В 1987 году в Риме стал чемпионом мира на дистанции 50 км. Через четыре года в Токио Гаудер завоевал бронзу в этой же дисциплине. Был многократным победителем и призёром Кубка мира по спортивной ходьбе.

На летних Олимпийских играх 1980 года в Москве Гаудер стал чемпионом в ходьбе на 50 км, установив при этом олимпийский рекорд — 3:49,24. На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Гаудер завоевал бронзовую медаль. Через четыре года в Барселоне Гаудер занял 6-е место.

В 1995 году у него была диагностирована вирусная инфекция сердца, ставшая причиной кардиомиопатии. Гаудер прожил несколько месяцев с искусственным сердцем, после чего ему пересадили донорское. После пересадки он несколько раз принимал участие в нью-йоркском марафоне. Однажды как участник с ограниченными возможностями он был дисквалифицирован за улучшение минимального времени. По одному из немецких телеканалов был показан документальный фильм, посвящённый его физической реабилитации. В 2003 году Гаудер поднялся на гору Фудзияма.

За несколько месяцев до смерти у него отказали почки и ему была назначена трансплантация. Затем у него была обнаружена бактериальная инфекция, что привело к проблемам в работе сердца. Гаудер скончался из-за сердечного приступа.

В 2016 году имя Гаудера было увековечено в Зале славы немецкого спорта.

Примечания

Ссылки 

Спортивные ходоки ГДР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Умершие от инфаркта миокарда
Марафонцы Германии